Nemes Zoltán (1922) újságíró
 Nemes Zoltán (1968) grafikus, karikaturista
 Nemes Zoltán zenész
 Nemes Zoltán úszóedző
 Nemes Zoltán (tanár)